фамилия
 Игнатиус, Дэвид (род. 1950) — американский журналист и писатель армянского происхождения.
 Игнатиус, Ханнес (1871—1941) — генерал-майор оборонительных сил Финляндии и активный сторонник независимости Финляндии.

имя
 Игнатиус Куту Ачампонг (1931—1979) — ганский политический деятель, Президент Ганы в 1972—1978 годах.
 Игнатиус Ганаго (род. 1999) — камерунский футболист, нападающий клуба «Ницца».
 Игнатиус Доннелли (1831—1901) — американский политик-популист, также писатель, оккультист, атлантолог.
 Игнатиус Килаге (1941—1989) — государственный деятель Папуа — Новой Гвинеи, Генерал-губернатор Папуа — Новой Гвинеи (1989).
 Игнатиус Ройстон Данначи Кемпбелл (1901—1957) — южноафриканский поэт и переводчик, писал на английском языке.
 Игнатиус Санчо (1729—1780) — композитор, актёр и писатель.
 Игнатиус Ташнер (1871—1913) — немецкий скульптор, медальер, график и иллюстратор литературы, представитель стиля югендштиль (модерн).
 Конан Дойль, Артур Игнатиус (1859—1930) — английский писатель (по образованию врач) ирландского происхождения, автор многочисленных приключенческих, исторических, публицистических, фантастических и юмористических произведений.

См. также 
 Игнациус, Василий Васильевич
 Игнациус, Отто Фридрих